Miejscowości w USA:
 Noblesville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Noblesville (ang. Noblesville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton